Джеймс Окленд (; родился 1 апреля 1980 года в Норидже, Великобритания) — британский теннисист.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1999 году. В одиночном разряде особых успехов за карьеру не снискал, высшее позиция одиночного рейтинка — 282 место. За карьеру выиграл только один одиночный турнир серии «фьючерс» в 2004 году. В сентябре 2006 года неожиданно вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мумбае, обыграв Франка Мозера и Уэсли Муди. В парном разряде добился большого успеха, поднявшись в рейтинге в первую сотню и выиграв за карьеру несколько турниров «фьючерс» и «челленджер». В начале феврале 2007 года на турнире в Делрей-Бич в паре с Стивеном Хассом сумел выйти в финал.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (41)

Победы (9)

Поражения (32)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Великобритании